Вейк-ан-Зеє 1972 — 34-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1972 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1972 у шахах